Charles Chesnais (1915-1946), aviateur français ;
 Émilie Chesnais (née en 1984), comédienne française ;
 François Chesnais (1934-2022), économiste et homme politique français ;
 Jacques Chesnais (1907-1971), graveur, peintre, illustrateur et marionnettiste français ;
 Loïg Chesnais-Girard (né en 1977), homme politique français ;
 Patrick Chesnais (né en 1947), acteur français ;
 René Chesnais (René, Émile, Marie Chesnais) (1922-2014), général de corps aérien, ancien maire de Baulon.

La Chesnais
 Pierre Georget La Chesnais (1865-1948), critique littéraire et écrivain français.

De La Chesnais
 Famille Houitte de La Chesnais

Homonymie